Ел Осо има више значења:

 Ел Осо, Ла Росита (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Осо (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Осо, Ла Себадиља (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Осо (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Осо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Осо (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Осо (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Осо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Осо (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Осо (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Осо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику